Гложане може бити:

 Гложане (Свилајнац), насеље у општини Свилајнац, Србија
 Гложане (Власотинце), насеље у општини Власотинце, Србија